Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Tianjin Open 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Alison Riskeová, kterou v úvodním kole vyřadila Maďarka Tímea Babosová.

Vítězkou dvouhry se stala druhá nasazená Agnieszka Radwańská z Polska, když ve finále zdolala po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2 nenasazenou Danku Kovinićovou, pro níž to bylo první finále na okruhu WTA Tour. V probíhající sezóně si připsala po triumfu v Tokiu druhé turnajové vítězství, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour. Polka si vítězstvím navíc zajistila postup na Turnaj mistryň 2015.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2015
Tenis v Číně v roce 2015